RZR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ramsar (Iran)